Als Lichterkette bezeichnet man:

eine Demonstrationsform, siehe Lichterkette (Demonstration)
eine elektrische Beleuchtung, siehe Lichterkette (Beleuchtung)